Indianapolis 500 2011 je bila petindevetdeseta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 29. maja 2011. Svojo drugo zmago na dirki je osvojil Dan Wheldon s povprečno hitrostjo 274,015 km/h.

Rezultati

Štartna vrsta

Dirka

Viri

 Uradni rezultati

2011 v športu
2011